Горни-Блатна (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1518 году. Начиная с 1530-х годов город был важным центром горнодобывающей промышленности региона. К концу XVI столетия здесь проживало около 2000 человек. В 1898 году был связан железной дорогой. В 1930 году население города составляло 2341 человек, главным образом немцы.

География 
Площадь составляет 5,62 км². Расположен в предгорьях Рудных гор, на высоте 902 м над уровнем моря.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края